Claude de Guise peut faire référence à :
 Claude de Lorraine (1496-1550), duc de Guise ;
 Claude de Lorraine (1578-1657), duc de Chevreuse.